Freibach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Freibach (Ilm), linker Oberlauf der Ilm bis unterhalb von Stützerbach, Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Freibach (Minbach), linker Zufluss des Minbachs nach Mindorf, Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Freibach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) nach Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Ort:
 Freibach (Gemeinde Gallizien), Ortschaft der Gemeinde Gallizien, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch:
 Freienbach
 Freigraben